Przyłęk heißen folgende Orte in Polen:

 Przyłęk (Bardo) (dt. Frankenberg), Dorf im Powiat Ząbkowicki der Woiwodschaft Niederschlesien
 Przyłęk (Nowy Tomyśl) (dt. Scherlanke), Dorf im Powiat Nowotomyski der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Nowy Tomyśl
 Przyłęk (Powiat Zwoleński), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Zwoleński der Woiwodschaft Masowien
 Przyłęk (Sobolew), Dorf im Powiat Garwoliński der Woiwodschaft Masowien; siehe Sobolew (Powiat Garwoliński)
 Przyłęk (Szczekociny), Dorf im Powiat Zawierciański der Woiwodschaft Schlesien; siehe Gmina Szczekociny